Леваши — село в Тюменском районе Тюменской области России. Входит в Червишевское муниципальное образование.

История и описание 
Леваши находятся на берегу небольшой реки Цынги, возле Червишевского тракта. Расстояние от областного центра города Тюмени составляет 35 км.

История села восходит к Левашовой заимке, которая возникла после того, как в 1915 году исетский крестьянин по фамилии Левашов построил водяную мельницу и дом на Цынге. В 1930—1940-е в этих местах, на Левашовской лесной даче леспромхоз Народного комиссариата путей сообщения вёл заготовку леса для шпалорезного завода в Винзилях. Во время Великой Отечественной войны на заготовке леса работали заключённые и пленные немецкие солдаты.

В настоящее время в Левашах располагается лесничество, на территории которого находятся сосново-берёзовые леса общей площадью около 6,2 га. В лесах встречаются редкие в Тюменском районе тетерева и глухари, здесь находится одно из самых южных в Тюменской области местообитаний белки-летяги. В эти леса для сбора грибов и ягод (клюква, брусника) приезжают жители Тюмени и окрестных деревень.

Население Левашей по данным на  год —  человек. Работает в лесничестве, на лесопереработке и занимается личным подсобным хозяйством.

Примечания

Литература 
 
 

Населённые пункты Тюменского района